RECQL4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 208 амінокислот, а молекулярна маса — 133 077.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки